Boissié est un patronyme porté notamment par :

 Pierre Boissié (1806-?), homme politique français ;
 Régis Boissié (né en 1978), joueur français de basket-ball.